

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Słowiki – część miasta Olkusz
 Słowiki – część miasta Koźminek
 Słowiki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kleczew

Miejscowości za granicą
 Słowiki (Białoruś) – wieś na Białorusi w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim

Zobacz też 
 Poznańskie Słowiki – chór chłopięco-męski, pod dyrekcją Stefana Stuligrosza
 Poznański Chór Chłopięcy (dawniej Polskie Słowiki), pod dyrekcją Jacka Sykulskiego